sieć – termin w grze „go”
 sieć pajęcza lub pajęczyna – konstrukcja pająka,
 sieć łowiecka – wnyki do chwytania ptaków, zwierząt,
 sieć rybacka – do połowu ryb,
 retiarius – broń gladiatorów,
 sieć – pot. synonim spokrewnionego z nim wyrazu siatka.
 sieć maskująca – element kamuflujący,
 sieć społeczna – w socjologii,
 sieć badawcza – w metodologii nauki,
 sieć zegarowa – zespół zegarów wtórnych sterowanych zegarem głównym z centrali czasu.

Nauki ekonomiczne 
 sieć – powiązania właścicielskie i/lub organizacyjne w zarządzaniu i/lub prawie
 np. sieć handlowa, usługowa, kulturalna – grupa budynków, oddziałów firmy, organizacji itp.
 struktura sieciowa – w zarządzaniu (także w ekonomii)
 sieć czynności (diagram Gantta, sieciowy) – harmonogram w metodzie planowania PERT.

Transport 
 sieć transportowa – w transporcie zespół węzłów i szlaków,
 sieć kolejowa – układ stacji węzłowych oraz linii kolejowych,
 sieć trakcyjna (jezdna) – system elektryczny zasilający pojazdy, przede wszystkim szynowe (zob. sieć powrotna),
 sieć radiolokacyjna – system obserwacji radarowej.

Media 
 sieć energetyczna – układ nośników energii wraz z urządzeniami podtrzymującymi jej przepływ,
 sieć elektroenergetyczna – do przesyłania energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców (zob. układ sieciowy),
 sieć ciepłownicza (cieplna) – do przesyłania czynnika grzejnego z elektrociepłowni lub kotłowni do odbiorców,
 sieć wodociągowa – do rozprowadzania wody z ujęcia do odbiorców,
 sieć kanalizacyjna – do odprowadzania ścieków,
 sieć telekomunikacyjna – do świadczenia usług telekomunikacyjnych (zob. sieć wewnętrzna, sieć publiczna, eksploatacja sieci telekomunikacyjnych)
 sieć czasu – system dystrybucji wyniku pomiarów czasu,
 sieć teledacji (transmisji danych),
 sieć telefoniczna,
 sieć abonencka,
 sieć telefonii komórkowej,
 sieć telegraficzna,
 sieć teleksowa,
 sieć genteksowa,
 Integrated Services Digital Network (ISDN)
 sieć komputerowa – zespół komputerów i urządzeń połączonych liniami transmisji danych (zob. topologia sieci komputerowej, podsieć),
 sieć lokalna (ang. Local Area Network, LAN),
 sieć bezprzewodowa (ang. Wireless Local Area Network, WLAN),
 sieć wirtualna (ang. Virtual Local Area Network, VLAN),
 sieć miejska (ang. Metropolitan Area Network, MAN),
 Rozległa sieć komputerowa (ang. Wide Area Network, WAN),
 Internet, w tym World Wide Web (WWW, sieć Web),
 Intranet i Ekstranet.

Geodezja i geologia 
 sieć geodezyjna – zbiór punktów geodezyjnych o położeniu ustalonym jednorodnymi metodami (zob. altimetria satelitarna),
 sieć poligonowa – wyznaczona metodami poligonizacji,
 sieć triangulacyjna – wyznaczona metodami triangulacji (zob. sieć bazowa),
 sieć niwelacyjna – wyznaczona metodami niwelacji,
 sieć hydrograficzna (wodna) – zespół cieków wodnych,
 sieć rzeczna,
 sieć monitoringu podstawowego – kontrola ilości i jakości wód (zob. reperowa sieć monitoringu),
 sieć krystaliczna – w krystalografii (zob. sieć Bravais’go).

Anatomia 
 sieć większa, sieć mniejsza – części otrzewnej,
 sieć dziwna – układ naczyń włosowatych między dwiema tętnicami,
 sieć idiotypowo-antyidiotypowa – system regulacji odpowiedzi immunologicznej,
 sieć neuro-hormonalno-odpornościowa – związek czynnościowy układów: nerwowego, hormonalnego i odpornościowego.

Nauki ścisłe 
 Sieć – w matematyce pojęcie w geometrii
 sieć – w matematyce pojęcie teorii grafów,
 sieć Petriego – matematyczny model systemów rozproszonych,
 sieć neuronowa – system symulujący działanie mózgu,
 sieć cybernetyczna – układ, w sposób dla niego charakterystyczny, reagujący na bodźce z otoczenia,
 sieć działań (schemat blokowy, wykonawczy) – graficzny opis algorytmu,
 sieć Feistela – algorytm kryptograficzny,
 sieć zaufania – zdecentralizowana metoda uwierzytelniania.
 Sieć – struktura socjometryczna

Pozostałe 
 Sieć – gwiazdozbiór nieba południowego,
 Sieć – film amerykański z 1976 roku,
 Sieć – rosyjska organizacja młodzieżowa wyrosła z organizacji Nasi.
 Sieć – słowacka partia polityczna

Zobacz też 
 krata
 system